Кубок Йохана Кройфа 2012 года () — 23-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 2011/12 «ПСВ». Встреча состоялась 5 августа 2012 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2012
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Август 2012 года
События 5 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме